Александр Черницкий:
 Черницкий, Александр Григорьевич (род. 1950) — советский и израильский ихтиолог, доктор биологических наук.
 Черницкий, Александр Михайлович  (1959—2015) — советский и российский политолог, писатель-публицист.
 Черницкий, Александр Николаевич (1918—2010) — советский и российский скульптор.